Boxberg kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Boxberg/O.L. – kommun, Oberlausitz, Sachsen, 
 Boxberg, Vulkaneifel – kommun i Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz, 
 Boxberg, Main-Tauber – kommun i Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Regierungsbezirk Stuttgart,